Dream House (1981), een film uit 1981
Dream House (1997), een film uit 1997
Dream House (1998), een film uit 1998
Dream House (2009), een film uit 2009
Dream House (2011), een film uit 2011
Dream House (ER), een aflevering van ER
Dreamhouse (muziek), een muziekgenre
Dream House (videospel), een videospel van Commodore 64